Buzuluk může znamenat:

 Buzuluk – město v Orenburské oblasti v Rusku
 Buzuluk (přítok Samary) – řeka v Orenburské oblasti v Rusku, přítok Samary
 Buzuluk (přítok Chopru) – řeka ve Volgogradské oblasti v Rusku, přítok Chopru
 Buzuluk (podnik) – strojírenský podnik v Komárově

Související články 
 Bazavluk (Buzuluk) – řeka v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině, přítok Dněpru